Kisljak ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Iwanowitsch Kisljak (* 1950), russischer Botschafter
 Sjarhej Kisljak (* 1987), weißrussischer Fußballspieler